The Phoenix (film), een film uit 1990
The Phoenix (gedicht), een Oudengels gedicht, bewaard gebleven in het Exeter Book
Cockpit (theater), een Engels theatergebouw in Londen, ook wel The Phoenix genoemd
The Phoenix (krant), een krant uit Boston, Verenigde Staten

Zie ook 
 Phoenix (doorverwijspagina)